Това е списък на страните по брой на имигрантите. Данните се базират на доклада на ООН „World Population Policies“ от 2005 г.
 По изчисления на ООН общият брой на имигрантите към 2005 г. е 186 579 300.

Данните в таблицата са приблизителни и имат само информативна цел. Информацията е динамична и зависи от множество фактори, затова и използването и сравняването на данните трябва да се прави внимателно. В списъка не са включени държавите и зависимите територии, за които няма данни.

Черна Гора е включена като част от Сърбия, защото докладът на ООН е от преди официалното отделяне на Черна Гора на 3 юни 2006.

Вижте също 
 Имиграция в България

Източници 

Население

Списъци на страни